Thomas Mitchell – amerykański aktor, zdobywca Oscara.
 Thomas Mitchell – brytyjski trener piłkarski, prowadził Blackburn Rovers i Woolwich Arsenal.
 Thomas Mitchell – brytyjski podróżnik, badacz Australii